Biedma es un apellido que puede referirse a:

Lugares 
 el departamento Biedma, en la provincia del Chubut, Argentina.
 la estación Antonio de Biedma, estación ferroviaria ubicada en el paraje rural del mismo nombre, en el Departamento Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina.

Personas 

 Baldomero de Biedma, aviador y geógrafo argentino.
 Francisco de Biedma y Narváez, marino español, explorador de la costa patagónica argentina.
 Manuel María Biedma, médico argentino del siglo XIX.
 Nicolás de Biedma, religioso español.
 Patrocinio de Biedma y la Moneda, escritora española.
 Barbara Allende Gil de Biedma, fotógrafa española.
 Esperanza Aguirre Gil de Biedma, política española.
 Jaime Gil de Biedma, poeta español de la Generación del 50.
 José Gil de Biedma, aristócrata, abogado y político español del siglo XX.
 Gabriel Allende Gil de Biedma, arquitecto español.